Pont National est le nom de plusieurs ponts :
 le pont National à Brest, ancien pont tournant détruit en 1944 et remplacé par le pont de Recouvrance en 1954 ;
 le pont National à Orléans fut renommé pont George-V après la Première Guerre mondiale ;
 le pont National à Paris, entre les  et  ;
 le pont Royal à Paris a été renommé pont National en 1792 puis pont des Tuileries en 1804 pour reprendre  son nom en 1815 ;
 le pont National à Strasbourg.